Гарибалди има више значења:
 Гарибалди (Падова)
 Гарибалди (Пјаченца)
 Гарибалди (Удине)
 Гарибалди (Орегон)
 Ђузепе Гарибалди